L'épreuve de simple hommes en tennis de table fait partie du programme de cette épreuve aux Jeux olympiques d'été de 2012 à Londres. L'épreuve a lieu du samedi 28 juillet au jeudi 2 août 2012 à l'ExCeL London.
Le tournoi sera un tournoi à élimination directe avec une finale pour la troisième place joué entre les deux perdants des demi-finales. En 2008, les trois médailles avaient été remportés par des athlètes chinois avec Ma Lin remportant l'or.

Le tirage au sort est effectué le 25 juillet 2012.

Médaillés

Qualification 

Pour cette épreuve, 69 athlètes de 56 nations se sont qualifiés entre mai 2011 et mai 2012, pour la grande majorité, grâce à leur classement mondial ITTF ou via différents tournois de qualifications.

Calendrier 

Toutes les heures sont en British Summer Time (UTC+1).

Têtes de séries 
Les têtes de séries sont basés sur le classement mondial de l'ITTF publié en juillet 2012. Les 16 premières têtes de séries sont directement qualifiés pour le .

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les joueurs classés entre la  et la  sont directement qualifiés pour le .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 *
 *
 *

*Les positions 32, 33 et 34 sont décidées par un tirage au sort avant le tirage au sort du tournoi.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Tours préliminaires

Références

Liens externes 
Site officiel de Londres 2012
 ITTF.com

Simple hommes